La Primera División 2021-2022 è stata la 33ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. La stagione regolare è iniziata l'8 ottobre 2021 e si è conclusa il 4 giugno 2022, prolungandosi fino al 25 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Barcellona campione di Spagna 2021-2022.
  Barcellona e Palma qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2022-2023.
 S10 Saragozza e Burela retrocessi in Segunda División 2022-2023.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Gara 1

Gara 2

Supercoppa di Spagna 
La 32ª edizione della competizione si è svolto per la prima volta come un torneo con formula final four presso il Palacio de Deportes di Jerez de la Frontera.

Partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Copa de España 2021-2022 (calcio a 5)
Coppa del Re 2021-2022 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2021
Calcio a 5 nel 2022